Нада Суботић (Винковци, 11. октобар 1931 — Загреб, 28. јануар 2016) била је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Женидба (ТВ) || /
|-
| 1963. || Арина (ТВ) || /
|-
| 1964. || Службени положај || Радница - члан управног одбора
|-
| 1964. || Пред смрт (ТВ) || /
|-
| 1967. || Протест || Марија
|-
| 1967. || Кроз шибе (ТВ) || /
|-
| 1967. || Цинтек (ТВ) || /
|-
| 1968. || Сезона лова (ТВ) || /
|-
| 1968. || Последњи Стипанчићи (ТВ) || /
|-
| 1968. || Крух (ТВ) || /
|-
| 1969. || Чамац за крон-принца (ТВ) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Оверњонски сенатори (ТВ) || /
|-
| 1971. || Мириси, злато и тамјан || Глас мадоне (глас)
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор || Николина жена
|-
| 1972. || Путовање (кратки) || /
|-
| 1973. || Заиста замршен случај (ТВ) || /
|-
| 1974. || Човик и по (серија) || Паулина
|-
| 1974. || У регистратури (серија) || Мара, Феркоњина мајка
|-
| 1974. || Басна (кратки) || /
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера (ТВ) || /
|-
| 1976. || Шјора Николета (ТВ) || /
|-
| 1978. || Истарска рапсодија (ТВ) || Луче
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Госпођица || /
|-
| 1982. || Непокорени град (серија) || Супруга домобранског пуковника
|-
| 1982. || Злочин у школи || Професорка с наочарима
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати (ТВ) || Марија
|-
| 1985. || Црвени и црни || Домина Пербако
|-
| 1986. || Вечерња звона || Часна сестра
|-
| 1988. || Вечерња звона (серија) || Часна сестра
|-
| 1988. || Сокол га није волио || Стаза
|-
| 1989. || Адађо (ТВ) || Весна
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1991. || Сан без граница (серија) || /
|-
| 1991. || Крхотине || Марија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2002. || Пут у Рај бизнис класом (кратки) || /
|-
| 2003. || Испод црте || Ирма Пожгај
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2011. || Котловина || Докторица Перак
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Умрли 2016.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Винковчани